Bevrijdingsplein (Ede), plein in het centrum van de Gelderse plaats Ede
 Bevrijdingsplein (Halle), plein in het Vlaams-Brabantse Halle